Celebration (banda dos anos 1970)
 Celebration (banda dos anos 2000)
Celebration (canção de Kylie Minogue)
Celebration (canção de Madonna)
Celebration (álbum)
Celebration: The Video Collection
A Celebration
Celebration (programa)

Localidades

Celebration (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos